Hoekelum (kasteel), een kasteel
 De Buitenplaats, een gemeentelijk monument in Soest